Лахнер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Винценц Лахнер (1811—1893) — немецкий композитор.
 Фердинанд Лахнер (1856—1910) — чешский скрипач.
 Франц Лахнер (1803—1890) — немецкий композитор.